Holsatia steht für:
 Holstein (lateinischer Name)
 Holsatia Elmshorn, ein Fußballverein
 ein erloschenes Corps in Göttingen, siehe Göttinger Landsmannschaften und Corps vor 1870
 Sängerschaft Holsatia Hamburg, ein Altherren-Verband, siehe Deutsche Sängerschaft #Eigenständige Altherren-Verbände
 Corps Holsatia, eine aktive Studentenverbindung in Kiel
 Holsatiamühle, ehemals Mühle, heute Restaurant an der Schwentinemündung in Neumühlen-Dietrichsdorf